Улица И́лукстес () — название улиц в городах Латвии:

 Улица Илукстес — улица в Риге.
 Улица Илукстес — улица в Екабпилсе.
 Улица Илукстес — улица в Субате.
 Улица Илукстес — улица в Юрмале.